C’est la vie – francia eredetű közmondás, kiejtése: szelaví, jelentése: „ilyen az élet.” 
C’est La Vie (együttes)
C’est La Vie (album): a C’est La Vie együttes első albuma
C’est La Vie (Always 21): az Ace of Base egyik száma (1999)
C'est La Vie (Paryż z pocztówki), dal Andrzej Zaucha (1987)
Dhionn x Filius Dei C'est La Vie (2018)